La competizione del Bersaglio mobile colpo doppio individuale di tiro a segno ai Giochi della VIII Olimpiade si tenne il 23 giugno 1924 allo Stand de tir de Versailles a Versailles.

Risultati 
Distanza 100 metri. 10 bersagli con 2 colpi ciascuno, con punti da 5 a 0.

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Bersaglio mobile colpo doppio individuale